HMS Mohawk je (bilo) ime več vojaških plovil Kraljeve vojne mornarice:
 HMS Mohawk (F31) 
 HMS Mohawk (F125) 

Mohawk